Делевинь () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Делевинь, Кара (род. 1992) — британская топ-модель и актриса.
 Делевинь, Поппи (род. 1986) — британская фотомодель и актриса.